Александр Глаголев:
 Глаголев, Александр Александрович (1872—1937) — протоиерей, священнослужитель Русской православной церкви, богослов.
 Глаголев, Александр Николаевич (1853—1906) — математик, педагог, составитель учебников по математике, действительный статский советник.